Becquerel (unitat), unitat de mesura derivada, del Sistema Internacional, per a amidar l'activitat radioactiva 
 Antoine Becquerel (1788 – 1878), científic francès pioner en l'estudi dels fenòmens elèctrics i luminescents
 Antoine Henri Becquerel (París, 1852 - Le Croisic, 1908), físic francès, descobridor de la radioactivitat 
 Alexandre-Edmond Becquerel (París, 1820 – 1891), físic francès que estudià l'espectre solar, el magnetisme, l'electricitat i l'òptica; considerat el descobridor de l'efecte fotovoltaic